Namiki – azienda giapponese produttrice di penne stilografiche
 7304 Namiki – asteroide della fascia principale